Mahmud Shalabi puede referirse a las siguientes personas:

Mahmud Shalabi (actor), actor árabe-israelí;
Mahmud Shalabi (taekwondo), practicante de taekwondo egipcio.